Xerxes I de Pèrsia, fill, 486 aC–465 aC.
 Xerxes II de Pèrsia, fill, 424 aC
 Xerxes o Kserks (Xshayarsha), rei i sàtrapa d'Armènia Sofene 226-212 aC
 Xerxes del Pont, príncep del Pont

 Per a l'òpera de Händel, vegeu Serse.